Ganz oben steht für:

 Ganz oben (Album), ein Mixtape der Hip-Hop-Formation K.I.Z.
 Ganz oben (Roman), ein Roman von Andrea Gerster
 Ganz oben: Hits MCMXCI – MCMXCVII, ein Album der Musikgruppe die Prinzen